Махновичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Махновичи — деревня в Мозырском районе Гомельской области.
 Махновичи — деревня в Солигорском районе Минской области.